Каще́ева — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Кащеева, Анастасия Константиновна (1922—?) — свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Кащеева, Вера Сергеевна (1922—1975) — Герой Советского Союза.
 Кащеева, Жанна Юрьевна (род. 1982) — российская легкоатлетка.